Une succursale peut être :
En général, l'annexe d'un bâtiment, d'un établissement ;
En commerce, une Succursale est un établissement appartenant à un groupe et dépendant des orientations données par la direction du Siège social et pouvant bénéficier de services offerts par d'autres unités du Groupe (centrale d'Achat, Entrepôts d'approvisionnement et de stockage)
En religion, une église adjointe à une église paroissiale devenue insuffisante pour accueillir tous les fidèles : Succursale (religion) ;